Zkratka SMA může znamenat:

 slitiny s tvarovou pamětí (Shape-memory alloy)
 spinální svalová atrofie (Spinal muscular atrophy)
 stone mastic asphalt  – druh asfaltového povrchu vozovek

Zkratky